Dove, colombe en anglais, peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Dove (1844-1916), historien prussien ;
 Arthur Dove (1880-1946), peintre américain ;
 Billie Dove (1903-1997), actrice américaine ;
 Frances Dove (1847-1942), éducatrice et directrice d'école britannique
 Heinrich Wilhelm Dove (1803-1879), physicien et météorologiste prussien ;
 Rita Dove (1952-), écrivain et poète américain ;
 Ronnie Dove (1935-), chanteur américain.

Géographie 
Dove est un nom de rivières :
 Dove, cours d'eau du Peak District,en Angleterre.
 Dove, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région de Canterbury.
 Dove, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région de Tasman.

Fait militaire 
 Opération Dove

Spatial 
 Dove une constellation de nano-satellites commerciaux

Prénom 
 Dove est un prénom masculin.

Cinéma 
 Bonjour Miss Dove, film américain de Henry Koster.

Distribution commerciale 
 Dove, une marque de savons et de produits de beauté,
 Dove, une marque de chocolat,

Homonymie d'hydronyme